Объединённая методистская церковь в России начала действовать в конце XIX века, первоначально в Эстляндии и Финляндии, а затем и в Санкт-Петербурге, и была легализована в 1905 году после Манифеста о веротерпимости. С 1909 года петербургские методисты выпускали журнал «Христианский поборник», тираж которого достигал 15 000 экземпляров. В первые годы после Октябрьской революции работа методистских церквей в России продолжала развиваться, однако к 1930-м годам все общины методистов были разогнаны.

Возрождение методистской общины в России началось в 1990 году после посещения Свердловска миссией американского пастора Дуайта Рэмзи, (пастор Бродмурской Методисткой Церкви (г. Шривпорт, штат Луизиана)), принадлежавшего к Объединённой методистской церкви; возникшая местная община во главе с Лидией Истоминой, в то время ответственного секретаря региональной организации Общества «Знание», была официально зарегистрирована в октябре 1990 года Региональным Отделом по Делам Религии. В сентябре 1991 года прибывшие в Свердловск епископы Объединённой Методистской Церкви Ханс Вяксби из Финляндии и Уильям Оден из США в зале Свердловской филармонии в присутствии более 400 человек рукоположили Истомину на служение (возможно, что Истомина была первой женщиной-пастором на территории СССР). Опыт Истоминой отражён в её книге «Делая тайное явным» (; Нэшвилл: Abingdon Press, 1997). В том же 1990 году первая община методистов возникла вокруг  Владислава Спекторова в Самаре. В 1991 году в Москве появилась община корейцев-методистов во главе с корейским пастором Чо Ен Чхолем.

Ссылки 

  

Методизм в России
Объединённая методистская церковь